Речицы — название населённых пунктов в России:

 Речицы — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Речицы — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Речицы — село в Раменском районе Московской области.
 Речицы — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Речицы — деревня в Конаковском районе Тверской области.

См. также 
 Речица (значения)
 Речицы Малые